Pesotum är ett släkte av svampar. Pesotum ingår i familjen Ophiostomataceae, ordningen blånadssvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Blånadssvampar
Pesotum